La Tolérance is de naam van twee Belgische vrijmetselaarsloges:

 La Tolérance Verviers, een loge van het Grootoosten van België
 La Tolérance Hasselt, een loge van de Grootloge van België